Придорожная — деревня в Новгородской области, входит в Успенское сельское поселение Чудовского муниципального района.

В деревне 4 улицы: Вокзальная, Лесная, Молдавская и Торфяная.

География 
Деревня расположена между главным ходом Октябрьской железной дороги и федеральной автодорогой «Россия»  (), в 11 км от центра района — города Чудово. С восточной стороны железной дороги — посёлок при станции Торфяное и станция Торфяное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чудовского района